Els dicòndils (Dicondylia) són un dels dos clades principals dels insectes. Al seu torn, se subdivideix en dos altres clades: Pterygota i Zygentoma.

Els dicòndils tenen la mandíbula unida amb dues frontisses a la càpsula cefàlica (dos còndils), en contrast amb la mandíbula original amb una sola frontissa.

Filogènia 
El clade dels dicòndils ha estat establert gràcies a anàlisis moleculars, segons el cladograma següentː

Referències